Жерно́вскоий сельсовет — сельское поселение в Долгоруковском районе Липецкой области.

Административный центр — село Жерновное.

География 
Поселение находится в восточной части района, в 8 км к востоку от села Долгоруково. На севере граничит с Большебоевским, на востоке с Слепухинским и Долгушинским, на юго-востоке с Верхнеломовецким, на юге с Меньшеколодезским, на западе с Долгоруковским сельскими поселениями Долгоруковского района.

По территории поселения протекают реки: Снова, Лух (Ерик), Дегтярка, а также мелкие ручьи. В селе Жерновное три небольших запруды.

Через поселение проходит областная трасса связывающая райцентр Долгоруково с Задонском и Липецком.

Население

Состав сельского поселения

Местное самоуправление 
Глава поселения Тюленев Виктор Николаевич.

Телефон администрации поселения (47468) 2-31-16.

Достопримечательности 
Родник и купель, развалины дворянской усадьбы в деревне Царёвка.

Культура и образование 
Поселенческий центр культуры и досуга, а также библиотека находятся в селе Жерновное.
Жерновская средняя школа — филиал лицея села Долгоруково.
До недавнего времени школа работала также в деревне Тёпленькая Первая.

Общественные учреждения 
В центре поселения действует отделение почтовой связи и сберегательного банка.

Медицина 
Фельдшерско-акушерские пункты в с. Жерновное, д. Тепленькая первая, д. Исаевка.

Сельское хозяйство 
ООО «Долгоруково-Агро» специализируется на производстве растениеводческой и животноводческой продукции.

Транспорт 
Через поселение ежедневно курсирует автобус по маршруту Долгоруково — Долгуша.

На северо-западе поселения проходит железная дорога линии Елец — Касторное — Валуйки ЮВЖД. Ближайшая пассажирская и грузотоварная станция — Плоты.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Долгоруковского района Липецкой области «www.dolgorukovo.org» 

Сельские поселения Липецкой области
Муниципальные образования Долгоруковского района